Диоскор (, или Диоскорид , или Диоскур  от  — «Дий» (род. п. от ) и  — «сын»; букв. «сын Дия (Зевса)») — греческое мужское имя.

Церковные деятели 
 Диоскор Пергийский (Памфилийский) (III век) — мученик и святой, вместе с Феодором, матерью его Филиппией, Сократом и Дионисием, распятые в Перге Памфилийской при Антонине Пие (138—161)
 Диоскор (ум. ок. 305) — мученик, обезглавленный по приказу Клодия Кульциана (Лукиана), префекта Египта во времена гонений на христиан при Диоклетиане (284—305)
 Диоскор (Диоскорид) Новый (время мученичества неизвестно) — мученик и святой, обезглавленный в Смирне
 Диоскор (Диоскорид) Римский (ум. 326) — мученик и святой, пострадавший в Риме вместе с Крискентом и Павлом
 Диоскор Длинный (Долгий) (ум. ок. 403) — епископ Гермопольский (до 394 — ок. 403)
 Диоскор I Великий (Александрийский) (ум. 454) — Патриарх (Архиепископ) Александрийский (444—454), святой Коптской Православной Церкви Александрии
 Диоскор II (ум. 518) — Патриарх Александрийский (516/517—517…520)
 Диоскор (ум. 530) — папский легат к Юстиниану I в Константинополь, позднее Римский папа (или антипапа) (осень 530)
 Абуна Диоскор (1919—1997) — епископ Западной Шоа и Гураге Центральной Эфиопии Эфиопской православной церкви (1976—1997), чудотворец
 Абуна Диоскор (род. 1935) — патриарх Эритрейской православной церкви (с апреля 2007)
 Мор Диоскор Беньямин Аташь (род. 1964) — архиепископ Сирийской православной церкви, глава патриаршего викариата в Швеции

Прочие 
 Диоскор — отец святой Варвары (сер. III века), язычник
 Флавий Диоскор — Консул Римской империи 442 года
 Диоскор — епарх Египта (ок. 535)
 Флавий Диоскор из Афродисии Египетской (ок. 520—585) — греческий поэт

См. также 
 Диоскуры